Flughafen Teneriffa kann bedeuten: 
 Flughafen Teneriffa Nord, der ältere und kleinere der beiden Flughäfen auf der Insel, 
 Flughafen Teneriffa Süd, der neuere und bedeutendere der beiden Flughäfen auf der Insel.